Osoby o tym nazwisku:
 Chamell Asprilla – panamski piłkarz
 Faustino Asprilla – kolumbijski piłkarz 
 Luis Asprilla – panamski piłkarz
 Yaser Asprilla – kolumbijski piłkarz